AUC steht als Abkürzung für:

 American University in Cairo, US-amerikanische Universität in Kairo
 American University of Cyprus, Privatuniversität in Nikosia in der Türkischen Republik Nordzypern
 Ashesi University College, ghanaische Universität bei Accra
 Area under the curve, eine elementare Anwendung der Integralrechnung
 Authentication Center (AuC), Authentisierungszentrale eines GSM-Mobilfunknetzes
 Autodefensas Unidas de Colombia, kolumbianischer Paramilitärverband

a. u. c. steht für:
 ab urbe condita, varronische Zeitrechnung, basierend auf der Gründung Roms, siehe ab urbe condita (Chronologie)

Abkürzung